— японский эскадренный миноносец типа «Кагэро».

Заложен 4 мая 1939 года на верфи «Maizuru КK». Спущен на воду 22 апреля 1940 года, вошёл в строй 27 января 1941 года. Участвовал в Мидуэйской операции. 7 августа 1943 года в сражении в заливе Велья потоплен американскими эсминцами в точке .

Ссылки